

Duitsland
 Sint-Severinuskerk (Aken-Eilendorf)
 Sint-Severinuskerk (Bonn)
 Sint-Severinuskerk (Hamburg-Kirchwerder)
 Sint-Severinuskerk (Keitum)
 Sint-Severinuskerk (Keulen)

Nederland
 Sint-Severinuskerk (Grathem)
 Sint-Severinuskerk (Hapert)

België
 Sint-Severinuskapel (Meer)

Severinus